Klin steht für:

 Klin, Stadt in Russland
 Klin (Slowakei), slowakische Gemeinde im Okres Námestovo
 klin, eine Vorsilbe, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #K
 die kontinuierliche Änderung eines Merkmals entlang eines Ökogradienten, siehe Kline (Biologie)
Siehe auch:
 Clean
 Klien
 Klyn